LPT má více významů:

 Paralelní port
 Letní pionýrský tábor – druh dětského tábora
 Liberecké prodejní trhy